Települések
Nyitra, város Szlovákiában
Ipolynyitra, település Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járásában
Egyéb
Nyitra, folyó Szlovákiában
Nyitra vármegye, közigazgatási egység a történelmi Magyarországon, illetve Csehszlovákiában 1922-ig
Nyitra megye, közigazgatási egység Csehszlovákiában 1923–28, illetve Szlovákiában 1938–45 között
Nyitrai kerület, közigazgatási egység Csehszlovákiában 1949–60 között, illetve Szlovákiában 1996 óta
Nyitrai vár, egykoron vár, ma Nyitra város része